La wilaya d'Ouargla est composée de dix daïras (circonscriptions administratives), chacune comprenant plusieurs communes, pour un total de vingt-et-une communes.

Liste de daïras 

Daïras de la wilaya d'Ouargla :

Voir aussi

Articles connexes 
Wilaya d'Ouargla
Communes de la wilaya d'Ouargla

Liens externes 
 Monographie de la wilaya de Ouargla  sur le site de l'ANDI.